Douglas Corner ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Douglas Corner (Arkansas), im Pulaski County
 Douglas Corner (Massachusetts), im Plymouth County

in Neuseeland:
 Douglas Corner (Neuseeland)